Slusher ist der Familienname folgender Personen:

Carlos Slusher, belizischer Fußballer
Richart E. Slusher (* 1938), US-amerikanischer Physiker

Sonstiges:
 Slusher-Nunatak, Nunatak im Ellsworthland, Antarktika